Лицей № 6 (школа № 6) — название ряда образовательных учреждений:

 Лицей № 6 (Миасс)
 Школа № 6 (Обнинск)